Sveti Anton  je ime različnih svetnikov:

Sveti Anton Padovanski
Sveti Anton Puščavnik
Sveti Anton Marija Pucci
Sveti Anton od sv. Ane Galvao
Sveti Anton Marija Claret

Sveti Anton je krajevno ime v Sloveniji in na Hrvaškem:

 Sv. Anton na Pohorju
 Sv. Anton, Koper
 Žirovski Vrh Sv. Antona

 Sveti Anton, Malinska-Dubašnica (Hrvaška)
 Sveti Anton, Mošćenička Draga (Hrvaška)

Naselja v Sloveniji